Sambel Kunda kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Sambel Kunda (ort i Central River), 
 Sambel Kunda (ort i Upper River),